Osoby o tym nazwisku:
 Behailu Assefa – etiopski piłkarz
 Belay Assefa – etiopski lekkoatleta
 Belete Assefa – etiopski lekkoatleta
 Habtamu Assefa – etiopski lekkoatleta
 Sofia Assefa – etiopska lekkoatletka
 Tigist Assefa – etiopska lekkoatletka